Emeka Christian Eze (1992-) – calciatore nigeriano
 Emeka Friday Eze (1996-) – calciatore nigeriano